Кубок Китайской футбольной ассоциации TOSHIBA - 15-й розыгрыш национального Кубка по футболу. Матчи первого раунда стартовали 30 апреля 2013 года, а завершились 7 декабря 2013 года. Титульным спонсором розыгрыша как и в прошлом сезоне, стала японская компания Toshiba.

Участники

Суперлига 
Все 16 команд Суперлиги принимали участие в розыгрыше Кубка.

 Бэйцзин Гоань
 Чанчунь Ятай
 Далянь Аэрбин
 Гуанчжоу ЭверграндОбладатель Кубка 2012
 Гуанчжоу Фули
 Гуйчжоу Жэньхэ
 Ханчжоу Гринтаун
 Цзянсу Сайнти

 Ляонин Хувин
 Циндао Чжуннэн
 Шаньдун Лунэн
 Шанхай Теллэйс
 Шанхай Шэньхуа
 Шанхай Шэньсинь
 Тяньцзинь Тэда 
 Ухань Чжоэр

Первая лига 
Все 16 команд, представляющих Первую лигу, принимают участие в розыгрыше.

 Пекин 361°
 Пекин Баси
 Чэнду Блэйдс
 Чунцин
 Чунцин Лифань
 Гуандун Жичжицюань
 Гуйчжоу Чжичэн Торо
 Харбин Итэн

 Хэнань Констракшн
 Хубэй Хуакайэр
 Хунань Биллоуз
 Шэньян Шэньбэй
 Шэньчжэнь Руби
 Шицзячжуан Юнчан Цзюньхао
 Тяньцзинь Сунцзян
 Яньбянь Чанбайху

Вторая лига и любительские команды 
В розыгрыше также принимали участие 16 команд, представляющих Вторую лигу, команды, попавшие в финальный раунд любительской лиги Китая розыгрыша 2012 года, а также Футбольной лиги колледжей Китая.

 Куньмин Жуйлун (Вторая лига)
 Хэбэй Чжунцзи (Вторая лига)
 Мэйсянь Хакка (Вторая лига)
 Цинхай Сэнькэ (Вторая лига)
 Шэньси Лаочэнгэнь (Вторая лига)
 Шэньян Дунцзинь (Вторая лига)
 Шэньчжэнь Фэнпэн (Вторая лига)
 Молодёжная команда Синьцзяна (Вторая лига)

 Торнадо (Банк Даляня) (Любительская лига)
 Циндао Куньпэн (Любительская лига)
 Сучжоу Цзиньфу (Любительская лига)
 Шэньян Риверсайд Гарден (Любительская лига)
 Цзяочжоу Фэнфа Аньцзи Тауэр (Лига Мечты)
 Ухань Хунсин (Лига Мечты)
 Цзыбо Сандэй (Лига Мечты)
 Университет Тунцзи (Лига Колледжей)

Результаты 
Время представлено в формате UTC+8

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвертый раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Первый матч

Второй матч 

«Гуйчжоу Жэньхэ» по сумме двух матчей победил с разницей 4–2.

«Гуанчжоу Эвергранд» по сумме двух матчей победил с разницей 7–3.

Финал

Первый матч 

Судьи на линиях:
 Ли Дунънань
 Тун Юн
Четвертый судья:
Фу Мин

Второй матч 

Судьи на линии:
 Хо Вэймин
 Лю Гуйцин
Четвертый судья:
Ма Нин

Победитель

Примечания

Ссылки 

2013
Спорт в Китае в 2013 году
Футбол в Азии в 2013 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2013